«Прогулка» — название нескольких картин:
 «Прогулка» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1870 году.
 «Прогулка» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1875—1876 годах.
 «Прогулка» — картина Марка Шагала, написанная в 1917 году.